IEEE 802.22 est un groupe de standards contenant des spécifications pour la mise en œuvre de réseaux régionaux sans fil.

Il a été mis au point par le groupe de travail 22 du Comité de normalisation LAN/MAN de l'IEEE (IEEE 802).

Présentation de la norme 

Ce groupe de standard a pour but de permettre le déploiement d'un réseau sans fil utilisant les bandes de fréquences VHF et UHF, déjà largement utilisées par exemple pour la télévision. il utilise la technologie de codage radio OFDMA.

Ces réseaux "Wireless Regional Area Networks" (WRAN) utiliseront les fréquences laissées libres par les canaux de télévision afin de ne pas causer d'interférences (en:white spaces).

La portée d'un tel réseau atteindra jusqu'à une centaine de km autour de l'émetteur, ce qui permettrait de couvrir des zones faiblement peuplées telles que les zones rurales.

IEEE 802.22 et standards 

IEEE 802.22 est composée de différents standards dont voici la liste (non exhaustive) :

Notes et références

Voir aussi

Article connexe

Liens externes 
  Groupe de travail IEEE 802.22

Réseau sans fil